Фигера — фамилия. Известные носители:

 Фигера, Аркимедес (род. 1989) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Университарио» и сборной Венесуэлы.
 Фигера, Жюльетт (род. 1929) — французская модель, мисс Франция 1949 и мисс Европа 1949.